Ко́рсунова — женская форма русской фамилии . Известные носительницы:
 Корсунова, Вероника Александровна (род. 1992) — российская фристайлистка.
 Корсунова, Нина Гавриловна (1925—2006) — Герой Социалистического Труда.